Казако́в — русская фамилия; женская форма: .

Известные носители

А 
 Казаков, Абдуллажан (1906—1976) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Казаков, Альберт Михайлович (1938—2000) — геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина (2007).
 
 
 Казаков, Антон Александрович (род. 2004) — украинский профессиональный игрок в снукер.
 Казаков, Аристарх Андреевич (1878—1963) — революционер, советский государственный деятель

Б

В 
 Казаков, Вадим Станиславович — идеолог славянского неоязычества.

Г—Л 
 Казаков, Геннадий Андреевич (1939—2020) — советский хоккеист.
 Казаков, Григорий Петрович (1913—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Каза́ков, Драгомир (1866—1948) — болгарский деятель театра и оперы.
 
 Казаков, Игнатий Николаевич (1891—1938) — советский учёный, директор НИИ обмена веществ и эндокринных расстройств.
 
 Казаков, Кирилл Владимирович (род. 1979) — белорусский журналист.

М—Н 
 
 
 Казаков, Миржан Султанович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.

О—Я 
 Казаков, Олег Викторович (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.
 Казаков, Павел Николаевич (1928—2012) — советский футбольный арбитр.
 
 Казаков, Равиль Ягмурович (род. 1982) — российский пауэрлифтер.
 Казаков, Родион Родионович (1758—1803) — московский архитектор.
 Казаков, Руслан Вячеславович (1980—2014) — российский военный, участник Второй чеченской войны и присоединения Крыма к России.
 Казаков, Рустем Абдуллаевич (род. 1947) — советский борец классического стиля.
 Роман Казаков (наст. имя Рувим Вольфович Бронштейн; 1948—1986) — эстрадный актёр, артист разговорного жанра.
 
 
 Казаков, Темирей Токурович (1923—1946) — Герой Советского Союза.



См. также